Район Міна́то (, мінато ку, «портовий район»
Район Мінато (Наґоя)
Район Мінато (Токіо)